O Campeonato Tocantinense de Futebol da Segunda Divisão é a divisão de acesso ao Campeonato Tocantinense de Futebol. Foi disputado pela primeira vez em 2009.

Participantes em 2021

Campeões

Títulos por equipe 
{| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="2" style="width=80%"
|-
!bgcolor=#9ACD32|Clube
!bgcolor=#9ACD32|Títulos
!bgcolor=#9ACD32|Vices
!bgcolor=#9ACD32|3º lugar
!bgcolor=#9ACD32|4º lugar
|- bgcolor=#D0F0C0
| Tocantins Esporte Clube
|2 (2013, 2015)
|2 (2020, 2022)
|0
|0
|- bgcolor=#D0F0C0
| Araguaína Futebol e Regatas
|2 (2012, 2017)
|1 (2013)
|1 (2011)
|0
|- bgcolor=#D0F0C0
| Sport Club Guaraí
|2 (2010, 2014)
|0
|1 (2009)
|2 (2015, 2017)
|- bgcolor=#D0F0C0
| Gurupi Esporte Clube
|2 (2020, 2022)
|0
|0
|0
|- bgcolor=#D0F0C0
| Capital Futebol Clube
|1 (2019)
|1 (2015)¹
|0
|1 (2014)¹
|-  bgcolor=#D0F0C0
| Clube Atlético Cerrado
|1 (2018)
|0
|1 (2010)
|3 (2009, 2011, 2022)
|- bgcolor=#D0F0C0
| Sociedade Desportiva Sparta
|1 (2016)
|0
|0
|0
|- bgcolor=#D0F0C0
| Tocantins Futebol Clube
|1 (2011)
|0
|0
|0
|- bgcolor=#D0F0C0
| Interporto Futebol Clube
|1 (2009)
|0
|0
|0
|- bgcolor=#D0F0C0
| União Atlética Carmolandense
|1 (2021)
|0
|0
|0
|-
| Palmas Futebol e Regatas
|0
|3 (2010, 2012, 2017)
|1 (2016)
|0
|- 
| Colinas Esporte Clube
|0
|2 (2011, 2016)
|0
|1 (2014)
|- 
| Paraíso Esporte Clube²
|0
|1 (2014)
|1 (2021)
|0
|- 
| Associação Desportiva e Recreativa São José
|0
|1 (2009)
|1 (2013)
|0
|- 
| Força Jovem Esporte Clube
|0
|1 (2018)
|0
|1 (2012)
|- 
| Bela Vista Futebol Cachoeirense|0
|1 (2021)
|0
|0
|-
| Nova Conquista Esporte Clube/Miranorte Esporte Clube
|0
|1 (2019)
|0
|0
|- 
| Associação Atlética Alvorada
|0
|0
|3 (2014, 2018, 2020)
|0
|- 
| Associação Recreativa União Esporte Clube
|0
|0
|2 (2015, 2017)
|1 (2016)
|- 
| Escola Paraíso Futebol Clube
|0
|0
|1 (2012)
|1 (2013)
|- 
| C.A.P
|0
|0
|1 (2022)
|0
|-
|| Araguacema Futebol Clube
|0
|0
|1 (2019)
|0
|- 
| Arsenal Esporte Clube
|0
|0
|0
|2 (2018, 2019)
|- 
| Associação Taquarussú Esporte Clube
|0
|0
|0
|2 (2020, 2021)
|}

¹ O Ricanato Futebol Clube ao garantir seu acesso a Primeira Divisão de 2016, mudou o nome para Capital Futebol Clube em 2017 para trabalhar mais o marketing e aderir novos torcedores.
² O Paraíso Esporte Clube chamava-se Intercap Esporte Clube.

 Títulos por cidade 

 Artilheiros 

 Participações totais 
A tabela a seguir ilustra os clubes que mais participaram da Segunda Divisão do Campeonato Tocantinense (a partir de 2009. Em negrito''', os clubes participantes da edição de 2019:

Ver também 
 Campeonato Tocantinense de Futebol

Ligações externas 
 Federação Tocantinense de Futebol